Гурне может означать:
 Гурне — коммуна во Франции.
 Гурне (город) — малый город в Греции.